Дюмаев — фамилия; имеет женскую форму Дюмаева.
 Дюмаев, Кирилл Михайлович (1931—2018) — советский и российский химик, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент РАН, академик РИА.
 Дюмаев, Пётр Евдокимович (1862—1915) — сельский учитель, депутат Государственной думы I созыва от Пензенской губернии.